Viatore, comes di Giulio Nepote
 Viatore, console nel 495
 Viatore di Bergamo vescovo di Bergamo
 Viatore di Lione  vescovo di Lione